El término Incipit puede referirse a:

Un íncipit, primeras palabras de la línea de apertura de un poema, canción o libro.
Incipit, revista científica argentina.
El Instituto de Ciencias del Patrimonio, centro de investigación español.
Incipit Satan (2000), álbum del grupo Gorgoroth.